La saison 2016-2017 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Tunisie après la Ligue I, le championnat oppose, en matchs aller et retour, vingt clubs professionnels répartis en deux poules, dont trois promus de Ligue III et trois relégués de Ligue I. Les trois premiers de chaque poule disputent le play-off qui permet à deux d'entre eux de rejoindre la Ligue I, alors que le troisième dispute un barrage contre le sixième du play-out de cette ligue. La relégation prévue de quatre clubs et l'accession de quatre autres de la Ligue III condamne les trois derniers de chaque poule de la Ligue II à la relégation.

Participants et localisation 
Les équipes classées de la quatrième à la huitième place de Ligue II, les trois derniers de Ligue I ainsi que les premiers de chaque groupe de Ligue III participent à la compétition.

Groupe A 
 Avenir sportif de Kasserine
 Club sportif de Korba
 El Gawafel sportives de Gafsa
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Football Club Hammamet
 Olympique du Kef
 Sporting Club de Ben Arous
 Stade africain de Menzel Bourguiba
 Union sportive monastirienne
 Union sportive de Siliana

Groupe B 
 Association sportive de l'Ariana 
 Association sportive de Djerba
 Club olympique de Médenine
 Croissant sportif de M'saken
 Grombalia Sports
 Jendouba Sports
 Stade nabeulien
 Sfax railway sport
 Stade sportif sfaxien
 Stade tunisien

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Play-off 
La phase play-off regroupe les six clubs qualifiés de la première phase et se joue en mini-championnat (aller et retour) sur terrains neutres. Au terme du play-off, les deux premiers accèdent en Ligue I tandis que le troisième dispute un match de barrage face au sixième du play-out de Ligue I 2016-2017.

|valign=top align=left width=33%|

|}

Barrage de promotion 
Le match de barrage de promotion entre le troisième du play-off de Ligue II et le sixième du play-out de Ligue I prend place le 3 juin. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Ligue I 2017-2018 tandis que le perdant rejoint la Ligue II.

Meilleurs buteurs 
 12 buts : Mohamed Amine Khaloui (Stade africain de Menzel Bourguiba) et Zied Soussi (Union sportive monastirienne)
 9 buts : Iheb Troudi (Association sportive de l'Ariana) et Slim Jedaied (Stade tunisien)
 8 buts : Riadh Souilmi (Association sportive de Djerba)
 7 buts : Amine Ouaili et Ezzedine Ben Abid (Club olympique de Médenine)
 6 buts : Othman Saïdi (Croissant sportif de M'saken), Sofiane Mogaadi (Grombalia Sports), Rafik Kabou (Union sportive monastirienne), Achraf Triki (Association sportive de Djerba) et Ahmed Chaambi (Sporting Club de Ben Arous)
 5 buts : Skander Cheikh (Football Club Hammamet), Hassen Khemir (Club sportif de Korba), Ahmed Bettaieb (Croissant sportif de M'saken), Achraf Aissaoui (Sfax railway sport), Tarek Nasri (Avenir sportif de Kasserine), Amine Ban Abdallah (Club olympique de Médenine), Anouar Sahbani et Hassene Mouelhi (Stade africain de Menzel Bourguiba)
 4 buts : Fakhreddine Galbi (El Gawafel sportives de Gafsa), Dhiaeddine Jouini (Espoir sportif de Hammam Sousse), Hamza Ferchichi (Association sportive de l'Ariana), Kais Trabelsi et Miloud Bazine (Stade sportif sfaxien), Mourad Nemri (Football Club Hammamet), Hassene Chelly (Stade nabeulien), Tarek Chaâbouni (Jendouba Sports) et Bilel Galbi (Club sportif de Korba)

Références 

2016-2017
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2